Gaidaros () ist der Name mehrerer griechischer Inseln:

 Gaidaros, der alte Name der Insel Agathonisi
 Gaidaros, eine Insel im Golf von Atalanti, siehe Gaidaros (Golf von Atalanti)
 Gaidaros, eine kleine Insel bei Andros, siehe Gavrionisia
 Gaidaros Megalou Choriou, eine kleine Insel bei Tilos, siehe Gaidouronisi (Tilos)